Харайсехо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо. Занимает площадь 177 км². Население — 591 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса